Кельтегей— топоним в России.

 Кельтегей — озеро, в левобережье р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 63°19’с. ш. 118°06’в. д..
 Кельтегей — озеро, на р. Негойбут, Республика Саха (Якутия), координаты 62°41’с. ш. 125°12’в. д..
 Кельтегей — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, Республика Саха (Якутия), координаты 62°46’с. ш. 129°11’в. д..
 Кельтегей — озеро, между р. Мындалахы и р. Ханда-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 63°26’с. ш. 131°05’в. д..
 Кельтегей — озеро, в правобережье р. Чюэлю, восточнее оз. Хахты, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36’с. ш. 126°59’в. д..
 Кельтегей — река, правый приток р. Кильлемтине, Республика Саха (Якутия), координаты 61°07’с. ш. 110°44’в. д..
 Кельтегей — урочище, в левобережье р. Туйма, Республика Саха (Якутия), координаты 62°16’с. ш. 131°58’в. д..
 Кельтегей — озеро, в пойме р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 66°58’с. ш. 123°52’в. д..
 Кельтегей — урочище, на правом берегу верхнего течения р. Тюкян, Республика Саха (Якутия), координаты 65°36’с. ш. 118°36’в. д..
 Кельтегей — озеро, на левом берегу среднего течения р. Тюнг, юго-восточнее устья р. Менгяйи, Республика Саха (Якутия), координаты 65°23’с. ш. 119°24’в. д..
 Кельтегей — озеро, в правобережье нижнего течения р. Омолой, Республика Саха (Якутия), координаты 71°04’с. ш. 133°19’в. д..
 Кельтегей — озеро, в левобережье р. Адыча, Республика Саха (Якутия), координаты 67°25’с. ш. 135°35’в. д..
 Кельтегей — река, левый приток р. Улахан-Холомсук, Республика Саха (Якутия), координаты 67°49’с. ш. 116°50’в. д..
 Кельтегей — река, правый приток р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 71°24’с. ш. 127°20’в. д..
 Кельтегей — озеро, между р. Налим-Делинде и р. Чоппо-Делинде, Республика Саха (Якутия), координаты 70°32’с. ш. 115°56’в. д..
 Кельтегей — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°42’с. ш. 118°55’в. д..
 Кельтегей — река, левый приток р. Буолкалах, Республика Саха (Якутия), координаты 71°55’с. ш. 118°18’в. д..
 Кельтегей — озеро, на левом берегу р. Сартанг, Республика Саха (Якутия), координаты 66°47’с. ш. 132°26’в. д..
 Кельтегей — озеро, восточнее оз. Унарба 2-я, Республика Саха (Якутия), координаты 68°22’с. ш. 155°21’в. д..
 Кельтегей — гора, на северо-западе Верхоянского хребта, Республика Саха (Якутия), координаты 70°19’с. ш. 127°55’в. д..
 Кельтегей — озеро, в левобережье р. Тыалычыма, Республика Саха (Якутия), координаты 63°57’с. ш. 120°35’в. д..
 Кельтегей — озеро, в левобережье р. Мельдекелях, Республика Саха (Якутия), координаты 62°23’с. ш. 116°39’в. д..
 Кельтегей — озеро, Хабаровский край, координаты 57°54’ с. ш. 136°24’в. д.
 Кельтегей — река, Красноярский край, координаты 71°33’ с. ш. 93°32’в. д.
 Кельтегей — озеро, Красноярский край, координаты 72°40’ с. ш. 106°20’в. д.
 Кельтегей — река, Иркутская область, координаты 54°57’ с. ш. 101°42’в. д.
 Кельтегей — река, Красноярский край, координаты 72°45’ с. ш. 88°58’в. д.

Примечания